Hibernia is de Latijnse naam voor het eiland Ierland.

Hibernia kan daarnaast ook verwijzen naar:
 Hibernia-arrest, een arrest van de Belgische Raad van State
 Hibernia (Nova Scotia), een dorp in de Canadese provincie Nova Scotia
 Hiberniaveld, een olieveld voor de oostkust van Canada
 Hibernia Gravity Base Structure, een productieplatform op dat olieveld